Matélé peut désigner :
 Matélé, une chaîne de télévision belge ;
 Matélé, une chaîne de télévision française, depuis renommée viàMATÉLÉ.

Homonymie